Sachsen-Coburg und Gotha steht für:
 ein ernestinisches Doppelherzogtum, siehe Herzogtum Sachsen-Coburg und Gotha
 ein Adelsgeschlecht als Linie der ernestinischen Wettiner, siehe Haus Sachsen-Coburg und Gotha
 eine Linie dieses Adelsgeschlechts, die zum britischen Königshaus wurde, siehe Haus Windsor
 eine Linie dieses Adelsgeschlechts, die zum belgischen Königshaus wurde, siehe Belgische Monarchie
 eine Linie dieses Adelsgeschlechts, die zum bulgarischen Königshaus wurde, siehe Sachsen-Coburg-Koháry (heutiger bürgerlicher Name Sakskoburggotski)
 Namensträger dieser Linien, siehe Stammliste des Hauses Wettin #Haus Sachsen-Saalfeld (ab 1735 Haus Sachsen-Coburg-Saalfeld, ab 1826 Haus Sachsen-Coburg und Gotha)